Richard Wagner – kompozytor
 Richard Wagner (1860–1928) – filolog klasyczny
 Richard Ernst Wagner (1883–1945) – pastor ewangelicki i historyk związany z Bielskiem-Białą
 Richard Wagner (1893–1970) – fizjolog, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
 Richard Wagner (ur. 1952) – pisarz